Asmār kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Āsmār, distriktshuvudort, Konar, 
 Bar Kunaṟ, distrikt, Konar, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar